Спасо-Преображенский кафедральный собор () — кафедральный храм Белоцерковской и Богуславской епархии. Собор построен на средства графини Александры Браницкой, по проекту одесского Спасо-Преображенского собора.

История 
В 1833 году во дворе Никольской церкви началось строительство нового Спасо-Преображенского храма. В 1838 году в неосвящённом приделе Александра Невского была похоронена графиня Браницкая, недожившая до окончания строительства. Храм был освящён 24 сентября 1839 года митрополитом Филаретом (Амфитеатровым).

В 1933 году церковь была закрыта. До начала войны в ней располагался архив НКВД. В 1941 году оккупационные власти отдали церковь неканонической УАПЦ. В 1944 году храм возвращён РПЦ. В 1962 году церковь снова была закрыта.

В 1989 году Преображенский храм вновь возвращён верующим.

С августа 1994 года Спасо-Преображенский кафедральный собор является центром Белоцерковской епархии.

Примечания 

Архитектура Белой Церкви
Белая Церковь
Белая Церковь
Православные храмы Киевской области
Кафедральные православные соборы Украины
Белая Церковь
Православные храмы XIX века